Kacper Juroszek (ur. 5 czerwca 2001 w Cieszynie) – polski skoczek narciarski, reprezentant klubu WSS Wisła, medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W FIS Cup po raz pierwszy wystartował w styczniu 2017 w Zakopanem. Pierwszy punkt cyklu zdobył w lipcu 2017 w Villach, zajmując 30. miejsce. Na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2018 zajął 29. pozycję indywidualnie i 5. w drużynie. W marcu 2018 w Zakopanem zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 54. lokatę.

Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2019 zajął 48. miejsce indywidualnie i 6. w drużynie. W marcu 2019 w Zakopanem zdobył pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego, dwukrotnie kończąc zawody na 27. pozycji.

W 2019 trzykrotnie wystąpił w zawodach Letniego Grand Prix. Najwyżej sklasyfikowany był na 33. miejscu, 24 sierpnia w Hakubie. W ramach Letniego Pucharu Kontynentalnego najwyżej sklasyfikowany był na 11. pozycji, w sierpniu we Frenštácie pod Radhoštěm. 22 listopada 2019 w Wiśle zadebiutował w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata, nie uzyskując awansu do konkursu głównego. W najlepszym występie w Pucharze Kontynentalnym w zimowej części sezonu 2019/2020, w lutym 2020 w Iron Mountain, zajął 24. miejsce. Na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2020 zajął 27. miejsce indywidualnie i 9. w drużynie.

W sezonie 2020/2021 na arenie międzynarodowej punkty zdobywał jedynie na poziomie FIS Cupu. W Letnim Pucharze Kontynentalnym 2021 najwyżej klasyfikowany był na 5. miejscu, w sierpniowych zawodach w Râșnovie. We wrześniu 2021 zdobył pierwsze punkty Letniego Grand Prix, zajmując 20. pozycję w Hinzenbach. 12 lutego 2022 zajął 2. miejsce w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Brotterode, po raz pierwszy w karierze stając na podium tego cyklu. Dzień później na tej samej skoczni zwyciężył. 25 lutego 2022 zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Świata, w zawodach w Lahti zajmując 32. miejsce.

18 lutego 2023 zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata, kończąc zawody w Râșnovie na 14. pozycji.

Na Letnich Mistrzostwach Polski 2020 zdobył złoty medal w zawodach drużynowych.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Juroszka na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 18 lutego 2023

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 15 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2001
Ludzie urodzeni w Cieszynie
Skoczkowie narciarscy WSS Wisła